Bitwy morskie w 1499 i 1500 pomiędzy Turkami a Wenecjanami
 Bitwa morska w 1827 pomiędzy koalicją brytyjsko-francusko-rosyjską a turecko-egipską (bardziej znana)